Одзаки — фамилия. Известные носители:
 Одзаки, Ёсими — японская легкоатлетка, которая специализируется в марафоне.
 Одзаки, Минами — мангака, создающая произведения в жанре яой (на гомосексуальную тематику).
 Одзаки, Хоцуми (1901—1944) — японский коммунист, журналист, критик и советник премьер-министра Фумимаро Коноэ.
 Одзаки, Юкио (1858—1954) — японский либеральный политик.